Ратов — фамилия. Известные носители:
 Ратов, Андрей Иванович (1893—1978) — гвардии генерал-майор, Герой Советского Союза.
 Ратов, Владимир Арсентьевич (1896—1964) — русский и советский футболист.
 Ратов, Владислав Игоревич (1960—2010) — советский и российский самбист.
 Ратов, Григорий Васильевич (Грегори Ратофф, 1897—1960) — американский режиссёр, актёр и продюсер.
 Ратов, Игорь Павлович (1929—2000) — учёный в области биомеханики спорта.
 Ратов, Михаил Арсентьевич (1894—1937) — русский и советский футболист.
 Ратов, Сергей Михайлович (?—1924) — русский актёр, режиссёр, театральный критик, педагог.
 Ратов, Павел Васильевич (1986—1959) — советский легкоатлет, судья, тренер, журналист, спортивный организатор.